La Déesse de cristal est le titre du troisième tome de la série Le Pacte des elfes-sphinx. Écrit en 2005 et 2006 par Louise Gauthier, il a été publié aux Éditions de Mortagne en avril 2007. Une réédition a été publiée en 2021 aux Éditions Goélette et Coup d’œil.

Résumé 
Deux guerres se déroulent sur le continent d'Anastavar : celle des elfes et des hommes et celle des mages.

Sachant que, s'ils échouent, leur ennemi érigera un empire de haine et de cruauté, Hurtö et Mauhna puisent dans leur amour et leur complicité la force d'affronter L’Autre ainsi que leur fils corrompu par le sorcier. Pendant ce temps, Mélénor et ses alliés ploient sous les assauts des monstres guerriers créés par Naq, le redoutable conseiller du roi Verlon.

Abandonnée de tous, une jeune femme traverse le continent ; il s’agit de Thelma, la fille de Mélénor. Luttant contre des forces mystérieuses, la princesse bannie par sa mère doit atteindre le château des miroirs pour qu’un esprit lui révèle le sens de son destin. Là-bas, elle apprendra quelle est sa mission dans le conflit qui met le continent d'Anastavar à feu et à sang. Elle recevra aussi des armes inattendues pour l'accomplir.

Notes et références

Article connexe 
 2007 en fantasy

Liens externes 
 
 
 

Roman québécois
Roman canadien paru en 2007
Roman de fantasy canadien
2007 en fantasy